Цві́тан — хорватське прізвище.

Відомі носії 

 Дінко Цвітан — хорватський правник, директор УПКОЗ (2005-2014), Генеральний прокурор Хорватії (з 24 квітня 2014).
 Огнєн Цвітан — хорватський шахіст.
 Онесін Цвітан — хорватський політик, правник, доктор наук, професор Сплітського університету.